«Любовь вне закона» () — мексиканская теленовелла, снятая продюсером Хосе Альберто Кастро для телекомпании «Televisa». В главных ролях Ана Бренда Контрерас, Давид Сепеда и Хулиан Хиль. Сериал был ремейком колумбийской теленовеллы «Закон сердца». Он транслировался с 12 февраля 2018 года на телеканале «Las Estrellas».

Сюжет фильма 
Этот сериал повествует о группе юристов, которые работают в фирме «Vega y Asociados», основанной Алонсо Вега. Главные герои — Алехандра, Рикардо и Карлос. После того, как полиция заключает в тюрьму Карлоса за убийство проститутки, Алехандра начинает работать на «Vega y Asociados», и её тянет к Рикардо, но Карлос, увидев это, решает сделать все возможное, чтобы разделить их вместе с помощью ещё одной девушки, Елены. С другой стороны, действие происходит между Викторией и Роберто, Роберто пытается соблазнить её, но она не поддаётся его игре.

В действии также участвуют Бенхамин и Летисия, два амбициозных адвоката и любовника, Оливия, которая безумно любит Леонардо, но он обращает внимание только на её работу, Густаво, который после неудач решает разорвать свой брак, и Хуан Лопес, юрист, который восхищается фирмой «Vega y Asociados» и хочет туда устроиться.

В ролях 
 Ана Бренда Контрерас — Алехандра Понсе
 Давид Сепеда — Рикардо Бустаманте
 Хулиан Хиль — Карлос Ибарра
 Хосе Мария Торре Хютт — Роберто Морелли
 Серхио Басаньес — Густаво Сото
 Альтаир Харабо — Виктория Эскаланте
 Гильермо Гарсия Канту — Алонсо Вега
 Пабло Валентин — Бенхамин Акоста (сезон 1)
 Илития Мансанилья — Оливия Суарес (сезон 1)
 Джеральдин Базан — Елена Фернандес
 Моисес Арисменди — Алан Паес
 Мануэль Бальби — Леонардо Моран (сезон 1)
 Виктор Гарсия — Хуан Лопес
 Ева Седеньо — Летисия Хара (сезон 1)
 Азела Робинсон — Паула Ортега
 Роберто Баллестерос — Хайме Понсе
 Летисия Пердигон — Сусана Лопес
 Иссабела Камил — Изабель (сезон 1)
 Арлет Пачеко — Кармен
 Магда Карина — Соня (сезон 1)
 Наталья Умана — Татьяна
 Лурд Мунгуия — Лурд
 Даниэла Альварес — Фер
 Кимберли Дос Рамос — София Алкосер (гостья, сезон 1, основной, сезон 2)
 Марко Мендес — Хавьер Ривас (сезон 2)
 Аксель Рикко — Эль Сьего (гость, сезон 1, основной, сезон 2)
 Алехандра Гарсия — Лорена Фуэнтес (сезон 2)
 Мар Самора — Нэнси Муньос (сезон 2)
 Хулио Валладо — Мануэль Дуран (сезон 2)
 Маурисио Русселон — Рауль (сезон 2)
 Марк Клотет — Адриан Карбальо (сезон 2)
 Алехандро Томмаси — Николас (гость, сезон 1, основной, сезон 2)
 Карина Ансира (сезон 2)
 Элиас Кампо — Эль Киво (сезон 2)
 Диего Валь — Эль Куэрво (сезон 2)
 Люсия Сильва — Мишель (сезон 2)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Мексики 2018 года
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Драматические телесериалы Мексики
Телесериалы на испанском языке